Малх — карфагенський полководець і державний діяч VI ст. до н. е.
 Малх Порфирій — античний філософ—неоплатонік III–IV ст.
 Малх — візантійський історик V століття.
 Малх — згаданий у Новому Заповіті чоловік, який брав участь у арешті Ісуса Христа у Гетсиманському саді.